Hart heißen und in der Gemeinde Pischelsdorf liegen folgende Orte:

 Hart (Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach), Ortschaft von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hart (Gemeinde Pischelsdorf am Kulm), Ortschaft von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark